22-й чемпионат Европы по баскетболу проходил в Чехословакии с 26 мая по 5 июня 1981 года. Полуфинальные и финальные матчи проходили во дворце спорта в Праге, матчи предварительного этапа принимали Братислава (группа «A») и Гавиржов (группа «B»). Чемпионом в 13-й раз стала сборная СССР.

Снова была изменена формула проведения турнира. 12 команд-участниц были разбиты на 2 предварительные группы, затем проводились полуфинальные игры: по три лучшие команды из каждой группы играли между собой в один круг. Матчей «на вылет» не было: в финале встретились 1-я и 2-я команда по итогам полуфинального группового турнира, в матче за бронзовые медали — 3-я и 4-я.

Стадионы

Участники 
Двенадцать национальных сборных, принимавшие участие в турнире, были разделены на 2 группы по шесть команд.

Предварительные игры 
Победитель каждого матча получал два очка, проигравший очков не получал. Первые три команды выходили в заключительный этап турнира, последние три команды принимали участие в квалификационном раунде.

Группа «A»

Группа «B» 

{| width=80% cellspacing=1
!width=20%|
!width=20%|
!width=20%|
|- style=font-size:90%
|align=right|ФРГ
|align=center|66 — 51
|Турция
|- style=font-size:90%
|align=right|СССР
|align=center|101 — 89
|Польша
|- style=font-size:90%
|align=right|Югославия
|align=center|99 — 88
|Италия
|- style=font-size:90%
|align=right|СССР
|align=center|86 — 54
|ФРГ
|- style=font-size:90%
|align=right|Югославия
|align=center|92 — 89
|Польша
|- style=font-size:90%
|align=right|Италия
|align=center|94 — 73
|Турция
|- style=font-size:90%
|align=right|Югославия
|align=center|112 — 68
|Турция
|- style=font-size:90%
|align=right|Польша
|align=center|81 — 71
|ФРГ
|- style=font-size:90%
|align=right|Италия
|align=center|67 — 97
|СССР
|- style=font-size:90%
|align=right|Турция
|align=center|79 — 97
|СССР
|- style=font-size:90%
|align=right|Польша
|align=center|81 — 90
|Италия
|- style=font-size:90%
|align=right|Югославия
|align=center|98 — 86
|ФРГ
|- style=font-size:90%
|align=right|ФРГ
|align=center|57 — 79
|Италия
|- style=font-size:90%
|align=right|Турция
|align=center|75 — 89
|Польша
|- style=font-size:90%
|align=right|Югославия
|align=center|88 — 108
|СССР
|}

 Полуфинальные игры 

 За 1-6-е места 

Примечание: Учитывались результаты личных встреч на предварительном этапе.

 За 7-12-е места 

Примечание: Учитывались результаты личных встреч на предварительном этапе.

 Матч за 3-е место 
  —  90 — 101 Финал 
  —  84 — 67 Символическая сборная 
По итогам турнира в символическую сборную вошли Валдис Валтерс, Анатолий Мышкин (оба — СССР), Драган Кичанович (Югославия), Станислав Кропилак (Чехословакия) и Хуан Доминго де ла Крус (Испания). Самым полезным игроком чемпионата был назван Валдис Валтерс, получивший 91 голос журналистов, Драган Кичанович получил 83 голоса, Дражен Далипагич (Югославия) и Анатолий Мышкин — по 43, Владимир Ткаченко (СССР) — 32 голоса. Лучшим по набранным очкам в среднем за игру с показателем 23,1 стал поляк Мечислав Млынарский.

 Итоговая таблица 

 Составы команд-призёров 
  Сборная СССР: 4. Станислав Ерёмин, 5. Геннадий Капустин, 6. Сергей Тараканов, 7. Александр Сальников, 8. Андрей Лопатов, 9. Николай Дерюгин, 10. Валдис Валтерс, 11. Владимир Ткаченко, 12. Анатолий Мышкин, 13. Сергей Йовайша, 14. Александр Белостенный, 15. Николай Фесенко; тренер — Александр Гомельский

  Сборная Югославии: 4. Петар Попович, 5. Драган Кичанович, 6. Предраг Беначек, 7. Желько Поляк, 8. Бобан Петрович, 9. Бранко Скроче, 10. Петер Вилфан, 11. Крешимир Чосич, 12. Ратко Радованович, 13. Андро Кнего, 14. Дражен Далипагич, 15. Мирза Делибашич; тренер — Богдан Таневич

  Сборная Чехословакии': 4. Ярослав Скала, 5. Юрай Жуффа, 6. Властимил Гавлик, 7. Петер Райниак, 8. Станислав Кропилак, 9. Зденек Бём, 10. Зденек Кос, 11. Юстин Седлак, 12. Властимил Климеш, 13. Камил Брабенец, 14. Войтех Петр, 15. Густав Грашка; тренер — Павел Петера

 Составы участников чемпионата Европы по баскетболу 1981 года 

 Примечания 

 Ссылки 
 Чемпионат Европы-1981 на сайте архива ФИБА
 Чемпионат Европы-1981 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы-1981 на сайте Eurobasket''

 
1981 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1981 году
Июнь 1981 года
Май 1981 года
Спорт в Чехословакии в 1981 году
Международные соревнования по баскетболу в Чехословакии
Международные спортивные соревнования в Праге
Международные спортивные соревнования в Братиславе
Спорт в Гавиржове
Чемпионаты Европы в Чехословакии